Brännan (naturreservat) kan avse:
 Brännan (naturreservat, Gävle kommun)
 Brännan (naturreservat, Årjängs kommun)